Kisseus () ist in der griechischen Mythologie:

 ein Beiname des Dionysos (griechisch  ist die ihm heilige Pflanze)
 ein Beiname des Apollon
 Kisseus (König von Thrakien), Vater der Hekabe
 Vater der troischen Athenepriesterin Theano, siehe Kisses
 Kisseus (König von Makedonien), wird von Archelaos getötet (Hyginus Fabulae 219)
 Kisseus (Sohn des Melampus), Krieger des Turnus (Vergil Aeneis 10,317)
 Kisseus (Sohn des Aigyptos), heiratete die Danaide Antheleia (Bibliotheke des Apollodor 2,1,5)